Шу́бин — русская фамилия и топоним.

Известные носители

Шубин

A 
 
 
 
 Шубин, Андрей Сергеевич (1916—1944) — Герой Советского Союза.

Б

В 
 Шубин, Валентин Евгеньевич (род. 1932) — советский и российский физик.
 Шубин, Валерий Александрович (род. 1949) — советский и российский государственный деятель.
 
 Шубин, Виталий Николаевич (род. 1982) — украинский юрист, государственный служащий.
 
 
 Шубин, Владислав Викторович (род. 1979) — украинский футболист

Г—Ю 
 Шубин, Геннадий Николаевич (1905—1968) — советский государственный, партийный и хозяйственный деятель.
 
 Шубин, Евгений Георгиевич (род. 1947) — советский прыгун в длину, преподаватель.
 Шубин, Иван Филаретович (1881—1937) — советский военный деятель.
 Шубин, Игорь Николаевич (род. 1955) — глава города Перми.
 Шубин, Кирилл Эдуардович (род. 2003) — российский шахматист.
 Шубин, Лев Алексеевич (1928—1983) — советский литературовед, редактор.
 
 Шубин, Николай Евгеньевич (род. 1949) — глава администрации города Обнинска (2005—2010).
 Шубин, Нил (род. 1960) — американский палеонтолог.
 
 
 
 
 
 Шубин, Софрон Борисович (1727—1778) — капитан генерал-майорского ранга, Государственной адмиралтейской коллегии генерал-контролер.
 Шубин, Федот Иванович (1740—1805) — русский скульптор.
 Шубин, Феликс Николаевич (род. 1939) — советский и российский эпидемиолог и микробиолог.
 Шубин, Фёдор Кузьмич (Шубин-второй; 1783—после 1832) — офицер военной разведки, исследователь.
 Шубин, Юрий Константинович (1927—2017) — советский и российский спортсмен и тренер по гребле на байдарках.



Составные фамилии 
 Шубенко-Шубин, Леонид Александрович (1907—1994) — советский учёный-турбинист, главный конструктор Харьковского турбинного завода имени С. М. Кирова.
 Шубин-Поздеев, Николай Дмитриевич (1865—1922) — санкт-петербургский уездный предводитель дворянства, камергер, гласный Санкт-Петербургской городской думы.

Топонимы 
 Шубин — село в Республике Сербской.
 Шубин — город в Польше.
 Шубин — гмина (волость) в Польше, в составе Накловского повята (Куявско-Поморское воеводство).

Другое 
 Шубин — персонаж фольклора шахтёров Донецкого угольного бассейна, дух угольных выработок.

См. также 
 Шуби
 Шубиц
 Шубино
 Шубное

Примечания